

Сорочинка — село, Кривоозерський район, Миколаївська область

Сорочинка — село, Сарикольський район, Костанайська область